Полях — фамилия. Известные носители:
 Полях, Виталий Иванович (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Полях, Наталья Борисовна (1945—2008) — советский и российский художник по костюмам кино и телевидения.